Literatura: Otel·lo és una obra teatral de William Shakespeare escrita al voltant de l'any 1603
 Psicologia: Efecte Otel·lo biaix cognitiu batejat així per l'obra teatral de William Shakespeare
 Cinema:
 Othello (pel·lícula de 1922), pel·lícula alemanya dirigida per Dimitri Buchowetzki, amb Emil Jannings
 Othello (pel·lícula de 1952), pel·lícula estatunidenca dirigida i protagonitzada per Orson Welles
 Othello (pel·lícula de 1955), pel·lícula soviètica dirigida per Sergei Yutkevich, amb Serguei Bondartxuk
 Othello (pel·lícula de 1965), pel·lícula estatunidenca dirigida per Stuart Burge, amb Laurence Olivier i Maggie Smith
 Otello (pel·lícula), pel·lícula de 1986 dirigida per Franco Zeffirelli, amb Plácido Domingo
 Otel·lo (pel·lícula de 1995), pel·lícula britànico-estatunidenca dirigida per Oliver Parker, amb Laurence Fishburne, Irène Jacob i Kenneth Branagh
 Otel·lo (pel·lícula de 2012), pel·lícula catalana dirigida per Hammudi Al-Rahmoun Font, amb Anna Maria Perelló, Youcef Allaoui i Kike Fernández
 Música:
 Othello (Dvořák), obertura d'Antonín Dvořák de 1892
 Otello (Rossini), òpera de Gioachino Rossini i llibret de Francesco Maria Berio di Salsi, estrenada el 1816
 Otello (Verdi), òpera de Giuseppe Verdi i llibret d'Arrigo Boito, estrenada el 1887
 Biografia: Otelo Saraiva de Carvalho, exmilitar portuguès que fou l'estrateg principal de la Revolució dels Clavells
 Toponímia: Othello (Washington), localitat estatunidenca
 Jocs: Othello (joc)